Le 2S3 Akatsiya (Akatsiya (Акация), signifiant en russe acacia, M1973 en Occident) est un canon automoteur soviétique de 152,4 mm développé en 1968 en réponse au M109 américain. Entré en service en 1971, il a équipé les forces armées soviétiques puis russes.

Caractéristiques 

Le 2S3 est un obusier automoteur chenillé de calibre  d'origine soviétique. Il a été développé à partir de 1967 et a été accepté pour le service soviétique en 1971. La disposition du 2S3 est traditionnelle avec le conducteur et la transmission à l'avant et la tourelle à l'arrière. L'équipage est composé d'un commandant, d'un chauffeur, d'un mitrailleur et d'un chargeur. Deux membres d'équipage supplémentaires sont transportés dans le véhicule porteur de munitions car, dans la mesure du possible, des obus provenant d'une source externe sont utilisés. Le 2S3 dispose d'un blindage intégral. Le blindage en acier protège l'équipage des tirs d'armes légères et des éclats d'obus. Un système NRBC est installé sur le véhicule. Le 2S3 a une bonne mobilité tout terrain grâce à son châssis chenillé, mais sa vitesse est plutôt limitée. Un moteur diesel de  assure la propulsion. Le 2S3 n'est pas amphibie.

L'Akatsiya est équipé de l'obusier D-22 , qui est une variante modifiée du canon tracté D-20. Le 2S3 est équipé d'un système d'assistance au chargement. La cadence de tir maximale n'est que de 3 à 4 coups par minute. Cet obusier peut tirer 30 coups en  ou . L'Akatsiya est compatible avec toutes les munitions de  développées pour les systèmes d'artillerie tractée D-20, ML-20 et D-1. Ceux-ci incluent HE-FRAG, HEAT, AP-tracer, fusées éclairantes et projectiles nucléaires. La portée maximale de tir avec le projectile HE-FRAG standard est de . La portée maximale de tir direct est de . Habituellement, un total de 40 cartouches sont transportées. Ceux-ci incluent 36 cartouches HE-FRAG et 4 cartouches HEAT. Variante améliorée, le 2S3M est également capable de tirer des projectiles guidés de précision Krasnopol avec guidage laser. Ceux-ci ont une portée allant jusqu'à . L'armement secondaire se compose d'un fusil mitrailleur télécommandé de , monté sur le toit.

Deux obusiers automoteurs de ce type peuvent être transportés par l'avion cargo militaire An-22.

Service opérationnel

URSS

Russie

Engagements 
Guerre d'Afghanistan (1979-1989)
Guerre civile du Tadjikistan (1992-1997)
Première guerre de Tchétchénie (1994-1996)
Seconde guerre de Tchétchénie (1999-2000)
Deuxième guerre d'Ossétie du Sud (2008)
Guerre civile libyenne de 2011
Guerre civile syrienne (2011-)
Conflit de 2020 au Haut-Karabagh
Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 (2022-en cours) ; utilisés par les deux belligérants. L'Ukraine a détruit, endommagé ou capturé au moins 116 véhicules en janvier 2023. En septembre 2022, l'Ukraine disposerait d'environ 200 pièces mais manque de munitions pour celles-ci et prévoirait leur retrait. La Russie a détruit, endommagé ou capturé au moins 23 véhicules.

Utilisateurs

Actuel 

  : 30 en service actif en 2022.
  : 4 en service actif en 2022.
  : 28 en service actif en 2022.
  : 6 en service actif en 2022.
  : 125 en service actif en 2022.
  : Nombre inconnu en 2022.
  : 13 en service actif en 2022.
  : 60 en service actif en 2022.
  : 17 en service actif en 2022.
  : 10 en service actif en 2022.
  : Nombre inconnu
  : Nombre inconnu
  : 850 en service actif dont 50 au sein des unités d'infanterie de marine, 1000 en réserve en 2022 (avant la guerre).
  : Nombre inconnu en 2022.
  : Nombre inconnu en 2022.
  : 267 en service actif en 2022 dont 18 au sein des unités d'infanterie de marine (avant la guerre).
  : 30 en service actif en 2022.
En 2022 on compte 1440 2S3 Akatsiya en service actif. Ce chiffre ne tient pas compte des pays qui ne dévoilent pas leur nombre de véhicules, les véhicules en stock ou en réserve ainsi que les pertes dans les conflits.

Notes et références 

Artillerie de calibre 152 mm
Arme militaire fabriquée en Union soviétique
Arme de la guerre froide
Obusier automoteur
Véhicule militaire blindé à chenilles
Arme militaire fabriquée en Russie